Cold Springs Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Springs Peak (Idaho)	
 Cold Springs Peak (Kalifornien)